Belveder nebo Belvedere (z ital. bel vedere, krásná vyhlídka) může znamenat:

 Belvedér – v architektuře vyhlídková stavba, zejména renesanční stavba ve Vatikánu
 lidový název pro Letohrádek královny Anny v Praze
 Belveder (Lednicko-valtický areál) – lovecký zámeček v Lednicko-valtickém areálu na jižní Moravě
 Belveder (palác) – palácový komplex ve Vídni
 Belvedere – galerie umění v paláci Belveder
 Belvedere (Postupim) – pavilon v parku v Postupimi u Berlína
 Bristol Belvedere – britský vojenský transportní dvoumotorový vrtulník
 Hotel Belvedere (Praha) – hotel v Praze 7
 Vyhlídka Belvedér – skalní vyhlídka u obce Labská Stráň na Děčínsku
Belveder – letohrádek s kaplí sv. Jana Křtitele a poustevnami na Vysoké, městys Suchdol, okres Kutná Hora